Флаг муниципального района Белоре́цкий район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком консолидации и единства его населения.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней голубого цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней белого цвета; в центре верхней полосы — сидящий к древку и обернувшийся беркут жёлтого цвета».

Данный проект флага был утверждён Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3203, но решением Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 6 июля 2006 года № 103 «О флаге муниципального района Белорецкий район РБ» было утверждено описание другого проекта флага:

«Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище голубого цвета с полосой белого цвета по нижнему краю флага, отделённой от основного фона волнистой линией. На голубом поле флага изображена зелёная остроконечная гора с сидящим на ней золотым беркутом.

Соотношение ширины флага к его длине — два к трём.

Нижняя белая полоса составляет 1/6 ширины флага. Гора расположена в середине флага на белой полосе; высота горы составляет 1/2 высоты флага; подножье горы отдалено от краёв флага на 2/9 ширины флага. Беркут высотой (от головы до кончика хвоста) 2/3 высоты флага расположен по центру на горе; расстояние от верхнего края флага до головы беркута составляет 1/10 высоты флага.

На обратной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении».

Позже, на официальном сайте Белорецкого района, было опубликовано предыдущее решение (без указания на внесённые изменения) с исправленным описанием флага:

«Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней голубого цвета и нижней белого цвета. На голубом поле Флага в центре верхней полосы изображён сидящий к древку и обернувшийся беркут жёлтого цвета.
Соотношение ширины флага к его длине — два к трём.

Нижняя белая полоса составляет 1/5 ширины Флага. Беркут высотой (от головы до кончика хвоста) 2/3 высоты Флага; расстояние от верхнего края Флага до головы беркута составляет 1/10 высоты Флага.

На обратной стороне Флага воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении».

Обоснование символики 
Флаг, созданный на основе герба, по своему содержанию един и гармоничен, идея флага — показать возвышенность, благородство и духовное богатство белоречан, красоту родного края. Композиция и элементы флага обоснованы географическими, историческими, духовно-культурными и национальными особенностями.

На белорецкой земле находятся самые высокие горы Южного Урала — Иремель и Ямантау. Это самая богатая лесами территория республики. Здесь расположен Государственный природный Южно-Уральский заповедник, который входит в пятёрку самых больших заповедных территорий России. Горы Ямантау, Иремель, Арский камень, урочище Кухтур, пещера Кызыл-Яр объявлены памятниками природы России.

Здесь находится место обитания «царя птиц» — беркута — главной фигуры флага. Беркут — птица высокогорная, поэтому проживает только на территории Белорецкого района, он олицетворяет смелый дух народа, свободолюбие, вечный призыв к завоеванию новых высот. Белоречье было колыбелью для старинных башкирских родов, славящихся особой храбростью, гродостью выносливостью. Здесь издавна жили катайцы и тамьянцы. Род тамьянцев прославили Шагали Шакман, ездивший в составе посольства в Казань к наместнику царя на переговоры о присоединении башкир к Русскому государству, и Загир Исмагилов — создатель башкирской классической музыки. Много героев — беркутов дала земля белорецкая, среди них: 13 Героев Советского Союза, 2 Героя Российской Федерации, 1 полный кавалер ордена Славы, 1 дважды Герой Социалистического Труда, 4 Героя Социалистического Труда, 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы.

И сейчас, свято храня память о героических своих предках, Белорецкие беркуты расправляют свои крылья и прославляют Белоречье по всей земле. Поэтому, восседающий на зелёной скале золотой беркут, обозначает гордых и могучих белоречан, величие района по территории, великолепие его природы, и является одновременно геральдическим символом великодушия и независимости, силы и прозорливости, энергии и воли, свидетельствует о связи времён, стремлении в будущее, преодолении препятствий, развитии района.

Золотой цвет беркута и золотые прожилки на зелёной скале являются символом богатства района полезными ископаемыми, в геральдическом смысле символизируя богатство, самостоятельность, справедливость, милосердие и смирение. Зелёный цвет является символом плодородия, радости, надежды, свободы, покоя и мира. Одновременно зелёный цвет — это цвет природы, весны, надежды и вечности жизни.

Лазурная полоса является символом величия, ясности, красоты, верности, доверия, безупречности, надежды, мира, мечты и движения вперёд, а также означает стремление белоречан сохранить экологическое благополучие района.

Серебряная (белая) полоса обозначает реку Белую, давшую название району, помимо этого, серебряный цвет является геральдическим символом чистоты, веры, искренности, благородства, откровенности и чистосердечности.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением орла